Rui Manuel César Costa, presidente do SL Benfica, ex-futebolista português
 Rui Costa Pimenta, político brasileiro;
 Rui Costa (político), político brasileiro, ex-governador da Bahia, ministro-chefe da Casa Civil
 Rui Costa (ciclista), ciclista português

Desambiguações de antropônimos